

Accezione comune 
 Nebbia, fenomeno meteorologico

Cinema
 Nebbia (Fog) – cortometraggio statunitense del 1912 diretto da Ashley Miller
 Nebbia (Fog) – film statunitense del 1933 diretto da Albert S. Rogell
 Nebbia – cortometraggio del 1961 diretto da Raffaele Andreassi
 Fog – film statunitense del 1980 diretto da John Carpenter
 The Fog - Nebbia assassina – film statunitense del 2005 diretto da Rupert Wainwright, rifacimento del precedente

Letteratura
 Nebbia, poesia di Giovanni Pascoli del 1899.
 Nebbia, romanzo sperimentale del 1914 di Miguel de Unamuno.
 Nebbia, antologia di racconti e altro del 2009, a cura di Remo Ceserani e di Umberto Eco.
 La nebbia, racconto del 1980 di Stephen King.

Musica
 Nebbia – album dei Gazebo Penguins del 2017
 The Foggy Dew (in italiano "La nebbia del mattino"), ballata irlandese.
 La nebbia Nebbia  di Ferdinando Tettoni- Mario Vallini canzone del 1941

Persone

Antonio Nebbia (XVIII secolo), cuoco italiano.
Arnaldo Luigi Nebbia, o Nebbia I (1906-1965), calciatore italiano.
Cesare Nebbia (1536-1614), pittore italiano manierista.
Franco Nebbia (1927-1984), musicista, conduttore radiofonico, attore e cabarettista italiano.
Giorgio Nebbia (1926-2019), accademico, economista e politico italiano.
Giovanni Nebbia (19?? – 1959), calciatore italiano.
Luigi Gioacchino Nebbia, o Nebbia II (1907-1997), calciatore italiano.

Altro 
Nebbia, personaggio dell'anime Heidi.
 Nebbia, cultivar di olivo marchigiana